Bill Graham puede referirse a:

Bill Graham (político): un político canadiense.
Bill Graham (promotor): un promotor de eventos musicales estadounidense.